Концерт в летнюю ночь () — традиционный концерт Венского филармонического оркестра, ежегодно проводимый в мае-июне в столице Австрии Вене, в парке у дворца Шёнбрунн.

Концерт проходит под открытым небом, сцена устанавливается у . Начало концерта — с наступлением сумерек, примерно  CET. Вход на концерт организован заранее и является бесплатным для всех желающих. Цель мероприятия — сделать классическую музыку доступной для широкого круга слушателей и увеличить число её поклонников. В 2012 году аудитория концерта составила не менее  Концерт транслируется телекомпанией ORF в прямом эфире или в записи более чем в  мира.

История 
Впервые мероприятие было организовано федеральным правительством Австрии 25 мая 2004 года и приурочено к расширению Европейского Союза. Соответственно, первоначально оно было названо «Концерт для Европы». Дирижёром стал Бобби Макферрин, а программа состояла из классических произведений композиторов восьми европейских стран.

С 2008 года концерт обрёл нынешнее название. C 2009 года эксклюзивным спонсором мероприятия является компания «Rolex».

Ежегодно для проведения концерта организаторами приглашается дирижёр с мировым именем, в некоторые годы в концерте участвуют также специально приглашённые солисты (музыканты, вокалисты и артисты балета).

Традиционно мероприятие посещают руководители австрийского государства — президент, канцлер, вице-канцлер, а также многие члены парламента Австрии. Гостями концерта 2007 года были также бывший президент США Билл Клинтон и голливудская актриса Шэрон Стоун.

В 2011 году во время подготовки и проведения концерта был организован сбор средств для пострадавших и родственников жертв землетрясения в Японии.

Репертуар 
Репертуар концерта составляет музыка на заранее заявленную тему. Концерт может быть посвящён какому-либо композитору, юбилей которого приходится на данный год, или, как, например, в 2007 году — русской оперной музыке. Среди композиторов, чьи произведения регулярно исполняет оркестр на концерте — Рихард Вагнер, Пётр Ильич Чайковский, Рихард Штраус, Гектор Берлиоз, Игорь Стравинский, Роберт Шуман, Ференц Лист. В финальной части концертов часто звучит музыка австрийской .

Финальное произведение в программе концерта сопровождается красочным фейерверком.

Погода 
Поскольку концерт проходит под открытым небом, немаловажное значение имеет погода в день его проведения. Каждый год на случай плохой погоды предусмотрена запасная дата. Информация о переносе концерта на резервную дату доводится до зрителей на официальном сайте мероприятия. Несмотря на такую политику, за всё время около половины концертов прошли в прохладную погоду, иногда сопровождавшуюся дождём. Тем не менее, публика, как правило, остаётся верна представлению независимо от погоды — мероприятие посещают десятки тысяч поклонников классической музыки и просто туристов.

См. также 
 Новогодний концерт Венского филармонического оркестра

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт концерта
 Официальный сайт концерта
 Официальный сайт концерта «Konzert für Europa» (2004—2007)
 Официальный сайт концерта «Konzert für Europa» (2004—2007)
 Фото участников и гостей концертов 2004—2007 годов
 Официальный сайт Венского филармонического оркестра
 Венское музыкальное общество

Музыка в Вене
Мероприятия, регулярно проводимые с 2004 года
2004 год в музыке
Шёнбрунн